OBOS steht für:
 Office of the Board of Studies, New South Wales, Australien
 Oslo Bolig Og Sparelag, norwegisches Immobilienunternehmen

Siehe auch:
 OBOS-Ligaen, zweithöchste Spielklasse im norwegischen Fußball (nach dem Sponsor)

Abkürzung